Königsbühel ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Königsbühel (Gemeinde Breitenfurt), Ortslage von Breitenfurt bei Wien, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Königsbichl, Ort bei Schwarzenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich (alte Schreibung)